w literaturze
 Przed świtem − powieść autorstwa Stephenie Meyer, czwarty tom sagi Zmierzch.

 w kinematografii
 Saga „Zmierzch”: Przed świtem – część 1 − film w reżyserii Billa Condona
 Saga „Zmierzch”: Przed świtem – część 2

 w muzyce
 Przed świtem − album Lidii Kopani wydany w 2008 roku
 Przed świtem − album Małgorzaty Ostrowskiej wydany w 2000 roku
 Przed świtem – album grupy Przejście wydany w 2003 roku